Моссовет — многозначное понятие.
 Моссовет — городской орган государственного управления в Москве в 20 веке;
 Моссовет — деловой район в центре города Бишкек в районе пересечения центральных городских улиц Московская и Советская;
 «Моссовет» — пароход.

Примечания